IMO je kratica, ki lahko označuje:
Mednarodno pomorsko organizacijo ()
Mednarodno matematično olimpijado (angleško International Mathematical Olympiad)
IMO - v internetnem slengu in my opinion (angleško; pomeni pa po mojem mnenju)

Kratice